Campeonato Uruguayo de Fútbol 2017 puede referirse a:

 el campeonato 2017 de la Primera División;
 el campeonato 2017 de la Segunda División;
 el campeonato 2017 de la Segunda B Nacional.